Alexa Guarachi e Desirae Krawczyk erano le detentrici del titolo, ma Guarachi ha scelto di non partecipare al torneo, mentre Krawczyk ha scelto di partecipare al torneo di Stoccarda.

In finale Veronika Kudermetova e Elise Mertens hanno sconfitto Nao Hibino e Makoto Ninomiya con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (campionesse) 
  Nao Hibino /  Makoto Ninomiya (finale)

  Lara Arruabarrena /  Renata Voráčová (primo turno) 
  Anastasija Pavljučenkova /  Anastasija Potapova (semifinale)

Wildcard 

  Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (primo turno)

  Elena Vesnina /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2021